Thuet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hervé Robert Thuet (1971-), coureur cycliste français ;
 Marc Thuet (1963-), chef cuisinier français à Toronto au Canada.

Patronyme français